Kačerov je jméno odvozené od slova kačer a nese je více míst:
 Kačerov (Praha) – část Michle v Praze, která získala název podle osady, kde byl Kačer majitelem dvora
 Kačerov (stanice metra)
 Praha-Kačerov (železniční zastávka)
 Depo Kačerov – depo metra
 Garáže Kačerov – autobusové garáže
 Kačerov (Loket) – část obce Loket v okrese Benešov
 Kačerov (Zdobnice) – katastrální území Kačerov u Zdobnice a základní sídelní jednotka obce Zdobnice v okrese Rychnov nad Kněžnou, vesnická památková zóna
 Kačerov (přírodní rezervace) – přírodní rezervace severovýchodně od osady Kačerov obce Zdobnice v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Kačerov (přírodní památka) – přírodní památka severozápadně od osady Kačerov obce Zdobnice v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Kačerov, v originále Duckburg – město v Kačeřích příbězích Walta Disneye

Podobné názvy 
 Kaceřov

Reference

Externí odkazy